Płozy – miejscowość w gminie Szczytno
 płozy – element podwozia pojazdu